Lischke bezeichnet:

 Lischke (Siedlung), eine prussische Siedlung

Lischke ist der Familienname folgender Personen:
 Courtney Lischke (* 1978), US-amerikanische Schwimmerin
 Emmy Lischke (1860–1919), deutsche Malerin
 Joachim Lischke (1923–2014), deutscher Fotograf
 Jolande Lischke-Pfister (1932–2019), deutsche Künstlerin
 Karl Emil Lischke (1813–1886), Oberbürgermeister von Elberfeld und Sammler
 Norbert Lischke, Richter des Bundespatentgerichts
 Wolfgang Lischke (* 1947), deutscher Fußballspieler und -trainer